Der Kremlin Cup 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 30. September bis 6. Oktober 2002 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships gespielt, welche anders als das Turnier in Moskau zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, während der Kremlin Cup zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Jewgeni Kafelnikow, der nach fünf Titeln in Folge dieses Jahr als Setzlistenzweiter im Halbfinale an Sjeng Schalken scheiterte. Der an 7 gesetzte Niederländer unterlag seinerseits im Finale dem französischen Qualifikanten Paul-Henri Mathieu. Mathieu gewann so in seinem ersten Endspiel der Karriere seinen ersten Titel.
Die Vorjahressieger im Doppel, Maks Mirny und Sandon Stolle, traten dieses Jahr nicht zusammen an. Die beiden Partner trafen im Finale aufeinander. Mirny setzte sich mit Roger Federer gegen die an vier gesetzten Stolle und Joshua Eagle durch. Im Verlauf des Turniers blieben sie ohne Satzverlust. Es war das zweite Mal, dass sie zusammen erfolgreich waren. Für Mirny war es der 13. Titel, während Federer seinen 4. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski